Carlotta Amalia d'Assia-Kassel (1650-1714) – regina consorte di Danimarca e Norvegia
 Carlotta Amalia d'Assia-Philippsthal (1730-1801) – Duchessa Consorte e dal 1763 al 1782 reggente del Ducato di Sassonia-Meiningen
 Carlotta Amalia di Danimarca (1706-1782) – principessa danese
 Carlotta Amalia Guglielmina di Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön (1744-1770) – principessa del Ducato di Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön
 Amalia Carlotta di Svezia (1805-1853) – principessa svedese